Luiz Cláudio & Giuliano
 Luiz Cláudio (cantor)
 Luiz Cláudio (treinador de futebol)

Veja também 
 Luís Cláudio

Desambiguação